Erdost ist der Familienname folgender Personen:

 İlhan Erdost (1944–1980), türkischer Verleger, Redakteur des Verlags Sol
 Muzaffer İlhan Erdost (1932–2020), türkischer Verleger, Publizist und Autor